Världsmästerskapet i bandy för herrar 2010 var det 30:e världsmästerskapet i bandy för herrar. Det spelades i Moskva (Ryssland), 24–31 januari 2010. 

Sverige vann finalen mot Ryssland med 6–5 i förlängning, efter avgörande mål av Daniel Mossberg. Detta var första gången som Sveriges herrbandylandslag lyckats vinna VM-guld i Moskva; totalt var det det tionde svenska bandyguldet. Finland erövrade bronset genom att besegra Kazakstan med 4–3 i förlängning.

Kvalificerade nationer 
Asien
 
 
Europa
 
 
 
 
 
 
 

Nordamerika

Omständigheter
Turneringen var först tänkt att spelas i Finland, men arrangörerna drog sig ur. Det mesta talade då för att världsmästerskapet skulle spelas i Sverige, och då i landets västra del – Vänersborg, Trollhättan och Lidköping – som alla kom att ha bandyhallar färdiga till dess. I augusti 2009 meddelades det dock att alla sådana planer var skrinlagda. På grund av det ekonomiska läget vågade de tilltänkta arrangörerna inte ta en sådan stor risk. Anledningen till de stora kostnaderna var att arrangerande nation måste bjuda övriga deltagande lag på bland annat kost, logi och transporter. Då turneringen numera har upp till 15 deltagarländer ansågs den kostnaden bli alltför stor. Svenska bandyförbundet hade lämnat ett förslag till Internationella bandyförbundet som gick ut på att varje deltagande lag skulle betala en avgift för att vara med i världsmästerskapet och att man denna gång bara skulle arrangera A-gruppen.

I augusti 2009 beslutades att ställa in 2010 års turnering, och återkomma som vanligt 2011. Federation of International Bandy planerade att genomföra en annan internationell turnering istället. Men den 13 oktober 2009 meddelades att turneringen blir av, och att den skulle spelas i Ryssland.

Vitryssland anmälde sig för sent och fick därför inte stanna kvar i A-gruppen. 2009 års B-gruppsvinnare USA tog dess plats då.  Vitrysslands förbund beslutade enhälligt att inte skicka ett lag.

Resultat
Alla matcher spelades i Krylatskoje Sport Complex utanför Moskva. Alla lag mötte varandra i en enkel omgång. Från grupp A gick de fyra främsta lagen till semifinal. Laget som placerade sig på sjätte plats i grupp A mötte segraren från grupp B i en match om en direktplacering i grupp A inför världsmästerskapet 2011.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsschema

Sveriges tionde världsmästartitel

Slutställning
B-gruppen inräknad

Statistik

Målliga

Poängliga

Utvisningsliga

Sändningar
Sveriges Television 
Sveriges Radio 

                    
24 januari 13:30 15:30 Ryssland-Kazakstan - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

24 januari 16:00 18:00 Sverige-Finland - SVT Sport - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

25 januari 21:30 23:00 Ryssland-Finland - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

28 januari 22:00 23:00 Ryssland-Sverige - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

30 januari 14:00 16:00 Semi Final 1 - SVT Sport - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

30 januari 17:00 19:00 Semi Final 2 - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

31 januari 15:00 17:00 FINAL - SVT Sport - YLE FST - Eurosport 2 * - 2 NE Eurosport **

Källor 
 Bandy-VM i Sverige även 2010? svenskafans.com 24 januari 2009
 Inget bandy-VM i Sverige 2010 - Sport - Expressen
 Svenska Bandyförbundet 28 augusti 2009- Herr-VM 2010 ställs in helt
 No World Championship 2010 for men! ( på engelska)
 SV Sport 13 oktober 2009 - Bandy-VM i vinter - trots allt
 Resultaten Bandy-VM 2010

Referenser 

2010 i Ryssland
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Bandysäsongen 2009/2010
Sportevenemang i Moskva
2010
Moskva under 2000-talet